Бреге — Breguet, швейцарський виробник годинників;
 Бреге — французький піонер авіації;

 Бреге (Німеччина)
 Бреге — поселення в общині Кршко, Споднєпосавський регіон, Словенія